Гани Агзамов (; 7 января 1909, Ташкент, Российская империя — 2001) — узбекский и советский актёр театра и кино. Народный артист Узбекской ССР (1961). Лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы.

Биография 
После окончания в 1928 году подготовительных учительских курсов им. Ф. Дзержинского, работал педагогом в школе.

С 1930 года выступал на сцене театра им. Хамзы в Ташкенте (ныне Узбекский национальный академический драматический театр). Выступал в маленьких эпизодах, разных ролях в массовых сценах, со временем начал интересоваться искусством.

За 60-летнюю творческую деятельность Гани Агзамов постоянно учился у великих мастеров, в результате упорной работы и творческого поиска смог создавать доведённые до совершенства образы, тем самым завоевав зрительскую любовь, уважение и заняв достойное место в рядах знаменитых представителей искусства узбекского театра.

Гани Агзамов создавал наряду с изящными, твёрдые решительные образы, такие как образ Мунажжима в драме Уйгуна и Иззата Султанова «Алишер Навои», Арслоншера в пьесе «Настоящая любовь» С. Азимова, Юсуфа в пьесе «Последний экземпляр» Абдуллы Каххора, Лаунса в комедии В. Шекспира «Два веронца». Его игра считается образцом профессионального актёрского искусства. Талантливый исполнитель как драматических, так и лирических и юмористических ролей.

Со дня создания киножурнала «Наштар» играл в нём Ходжу Насреддина.

Начиная с 1953 года Гани Агзамов снимался в кино. Создал ряд ярких образов в кинолентах, снятых на киностудии «Узбекфильм».

Избранные театральные роли 
 Домла Имам («Бай и батрак» Хамза Хакимзаде Ниязи),
 Звездочет («Алишер Навои» И. Султана и Уйгуна),
 Бобчинский («Ревизор» Н. Гоголя),
 Арслоншер («Настоящая любовь» С. Азимова),
 Ашуралиев («Аяджонларим» А. Каххара),
 Мумин («Золотая стена» Э. Вахидова)

Награды 
 Народный артист Узбекской ССР (1961)
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1989)

Избранная фильмография 

  — Бай и батрак — Домла Имам
  — Священная кровь — жених
  — Авиценна — библиотекарь
  — Очарован тобой — парикмахер
  — Об этом говорит вся махалля — эпизод
  — Где ты, моя Зульфия?
  — Поэма двух сердец — Кара-шах
  — Ташкент — город хлебный — староста
  — Завещание старого мастера — Юсуп-неудачник
  — Влюбленные — эпизод
  — Драма любви — эпизод
  — Семург — эпизод
  — Этот славный парень
  — Мой добрый человек — сторож
  — Встречи и расставания — эпизод
  — Требуется тигр
  — Абу Райхан Беруни — крестьянин
  — Вкус халвы  — житель благородной Бухары
 - — Огненные дороги — мулла
  — Подарю тебе город — канатоходец
  — Повар и певица — Дедушка Зиё
  — Бабушка-генерал — Холмат
  — Чудо-женщина — ''Дасаев
  — Первый поцелуй (короткометражный)
  — Железный мужчина

Примечания

Ссылки 
 
 A’zamov G‘ani

Персоналии:Узбекский театр драмы имени Хамзы
Персоналии:Узбекфильм
Киноактёры Узбекистана